ЛПЗ — аббревиатура:

 ЛПЗ — ГУП «Литейно-прокатный завод»
 ЛПЗ — Лысковский пивоваренный завод
 ЛПЗ — Луганский патронный завод